В теории музыки под обращением понимают результат выборочной звуковысотной инверсии по определённому правилу, различному для интервалов, аккордов и мелодий.

Обращение интервала 

В обращении интервала нижний тон исходного сдвинут на октаву вверх (или верхний — на октаву вниз). Исходный интервал и его обращение способны дополнять друг друга до октавы.

Обращения больших интервалов являются малыми интервалами, малых — большими, увеличенных — уменьшенными, уменьшенных — увеличенными. А чистые остаются чистыми.

Обращение аккорда 

Первую систему аккордовых обращений составил Жан-Филипп Рамо в 1722 году.

Обращения трезвучия 

Обращением трезвучия называется такой его вид, в котором нижним звуком является терцовый или квинтовый тон основного вида трезвучия. Их различают три:

 основной (иногда обозначают ) — трезвучие с основным тоном в нижнем голосе.
 секстаккорд (или первое обращение трезвучия, обозначают ) — обращение с терцовым тоном в нижнем голосе.
 квартсекстаккорд (или второе обращение трезвучия, обозначают ) — обращение с квинтовым тоном в нижнем голосе и квартой в основании.

В основном виде трезвучия интервалом между крайними звуками выступает квинта, а в секстаккордах и квартсекстаккордах — секста.

Обращение мелодии 

В обращении мелодии все шаги меняют направление: шаг на интервал вверх (вниз) заменяется шагом на интервал вниз (вверх); например, вместо шага на терцию вверх выполняется шаг на терцию вниз, вместо квинты вниз — квинта вверх и так далее. Это нередко применяется в фугах и фугообразных жигах.

Примечания

Литература 
 

Гармония
Музыкальные термины